Camunda (Sanskrit चामुण्डा, IAST Cāmuṇḍā) è una divinità femminile del pantheon dell'Induismo. Si tratta di una forma terribile della Devi il cui nome è dovuto all'uccisione di due demoni, Chanda e Munda.
Il culto è tipico del tantrismo.

Note

Bibliografia 
 Wangu, Madhu Bazaz (2003). Images of Indian Goddesses. Abhinav Publications. 280 pages. ISBN 81-7017-416-3.\
 Pal, P. The Mother Goddesses According to the Devipurana in Singh, Nagendra Kumar, Encyclopaedia of Hinduism, Published 1997, Anmol Publications PVT. LTD.,ISBN 81-7488-168-9\
 Kinsley, David (1988). Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions. University of California Press. ISBN 0-520-06339-2\
 Kalia, Asha (1982). Art of Osian Temples: Socio-Economic and Religious Life in India, 8th-12th Centuries A.D. Abhinav Publications. ISBN 0-391-02558-9.\
 Handelman, Don. with Berkson Carmel (1997). God Inside Out: Siva's Game of Dice, Oxford University Press US. ISBN 0-19-510844-2\
 Moor, Edward (1999). The Hindu Pantheon, Asian Educational Services, ISBN 81-206-0237-4. First published: 1810.

Voci correlate 
 Divinità della guerra

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Divinità induiste
Divinità della guerra